Волчий Яр — название населённых пунктов на Украине:

Донецкая область 
 Волчий Яр — село в Краматорском районе.

Харьковская область 
 Волчий Яр — село в Изюмском районе.
 Волчий Яр — село в Купянском районе.